Rolston ist der Familienname folgender Personen:

 Brian Rolston (* 1973), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Holmes Rolston (* 1932), US-amerikanischer Philosoph und Theologe
 Ken Rolston, US-amerikanischer Computerspielentwickler
 Lawrence Hubert Rolston (1922–2008), US-amerikanischer Entomologe
 Mark Rolston (* 1956), US-amerikanischer Schauspieler
 Matthew Rolston (* ?), US-amerikanischer Fotograf und Videoclip-Regisseur
 Shauna Rolston (* 1967), kanadische Cellistin
 Thomas Rolston (1932–2010), kanadischer Geiger, Dirigent und Musikpädagoge
 William Edward Rolston (1876–1921), britischer Soldat und Gründer der ersten englischsprachigen Tageszeitung in Deutschland